Marcello Durazzo – włoski polityk, doża Genui w latach 1767–1769.
 Marcello Durazzo – włoski kardynał, arcybiskup Faenzy w latach 1697–1710.